

Населені пункти та їхні частини

 Крушина — гміна в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Крушина — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Крушина — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Крушина — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Крушина — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Крушина — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Крушина — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства
 Крушина — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Крушина — село в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Крушина — частина села Пшехуд у гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Крушина — частина села Гуцисько в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Крушина — частина села Барлоґі в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Крушина — колонія в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Крушина — осада в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Крушина — осада в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки